Kwintet voor piano en blazers (Aho)
 Kwintet voor piano en blazers (Beethoven)